Conțești – comune romeno del distretto di Dâmbovița
 Conțești – comune romeno del distretto di Teleorman
 Samuel Contesti (1983) – pattinatore artistico su ghiaccio francese naturalizzato italiano